Выдры — род хищников семейства куньих (Mustelidae), состоящий из трёх видов.

Выдры — название населённых пунктов:

Россия 
 Выдры — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Выдры — деревня в Угличском районе Ярославской области.